Bean může být:

příjmení osob
 Alan Bean (1932–2018) – americký astronaut
 Sean Bean (* 1959) – britský herec

fiktivní postavy
 Mr. Bean – britský komediální seriál s Rowanem Atkinsonem v hlavní roli

jiné významy
 anglicky : fazole
 Java Bean – třídy v programovacím jazyku Java